Plaats in Indonesië
 Pesalakan (Bandar), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Pesalakan (Kutowinangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java